

Personnalités 

 David Zwirner (né en 1964), galiériste allemand ;
 Ernst Friedrich Zwirner (1802-1861), architecte allemand ;
  (1904-1979), mathématicien et résistant antifasciste italien ;
  (né en 1933), galiériste allemand.